Henri Baudin, né le  à Belfort et mort le  à La Tronche à l'âge de 87 ans) était un maître de littérature française à l'université de Grenoble III. 

Après son retrait, il commence à tenir un programme à la radio chrétienne de Grenoble. Il était notamment spécialiste de Boris Vian et de l'humour.

Biographie

Œuvres 
 En descendant et en remontant le boulevard Raspail dans le  arrondissement, Paris, Société historique du quatorzième arrondissement de Paris, 1960  
 De Proust au nouveau roman, Paris, Masson et Cie, 1971 (Henri Baudin et René Bourgeois) 
 Boris Vian, la poursuite de la vie totale, Paris, Éditions du Centurion, 1966 
Boris Vian humoriste, Presses universitaires de Grenoble, 1973 
 La Métamorphose du comique et le renouvellement littéraire du théâtre français de Jarry à Giraudoux (1896-1944) / Henri Baudin / Lille : A.N.R.T., université de Lille III , 1974 
 La Métamorphose du comique et le renouvellement littéraire du théâtre français de Jarry à Giraudoux (Texte imprimé) : (1896-1944) / Henri Baudin ; sous la direction de Robert Mauzi / Paris : s.n. , 1974 
 Le Monstre 3, Les monstres dans la science-fiction / Henri Baudin / Paris : Lettres modernes , 1976 
 La Métamorphose du comique et le renouvellement littéraire du théâtre français de Jarry à Giraudoux (Texte imprimé) : 1896-1944 / Henri Baudin / Lille : Atelier de reproduction des thèses, université de Lille III , 1981 
 Le Voyage sur le fleuve : Équipe de recherche sur le Voyage / présenté par Jean Marigny avec les contributions de Henri Baudin, Charles Béné, Denis Bonnecase (etc.) / Grenoble : Ed. littéraires et linguistiques de l'université , 1986 
 Théâtre et Musique : hommage à Jean Delume et Jean Guillet, Henri Baudin... et al. , Grenoble : université Stendhal, 1990   
 Le Voyage sentimental : Hommage à Simone Vierne, Grenoble : Université de Grenoble III , 1991 
 La Science-fiction : un univers en expansion, Henri Baudin, Paris : Bordas , DL 1971, cop. 1971 
 Boris Vian humoriste, par H. Baudin, Saint-Martin-d'Hères, Presses universitaires de Grenoble , DL 1973 
 Le Comique dans l'œuvre littéraire de Boris Vian, Henri Baudin, Grenoble, s. n., 1967  
 Boris Vian : La Poursuite de la vie totale, Henri Baudin, Paris, Ed. du Centurion , impr. 1966

Publication comme éditeur scientifique 
 Mémoires / Saint-Simon ; notice par Henri Baudin, Paris : Bordas , 1965 
 De Proust au nouveau roman (textes choisis et présentés par) Henri Baudin et René Bourgeois / Paris : Masson et Cie, 1971 
 Boris Vian 1 : Colloque du Centre culturel international de Cerisy-la-Salle, [-] / dir. Noël Arnaud, Henri Baudin / Paris : Union générale d'éditions, 1977 
 Mémoires / Saint-Simon ; avec une notice sur la vie de Saint-Simon, une présentation de l'homme et de son œuvre... [etc.] par Henri Baudin... / Paris : Bordas, 1986 
 Gargantua, Pantagruel : Tiers livre, quart livre, cinquième livre : Extraits / Rabelais ; avec une notice... une bibliographie... des notes... par Henri Baudin. / Paris : Bordas, 1987   
 Quatre contes fantastiques ; Vision de Charles XI ; La vénus d'Ille ; Lokis ; Il voccolo di madama Lucrezia / Paris : Bordas, 1989 
 Paradoxe sur le comédien / Diderot ; avec une biographie de Diderot, des notices, des notes, des questions... par Henri Baudin... / Paris : Bordas, 1991 
 La guerre de Troie n'aura pas lieu  extraits / Jean Giraudoux ; avec une notice sur l'auteur (vie, production, personnalité), une étude générale de son œuvre et de son théâtre, une présentation de la pièce et son analyse méthodique avec questions et notes, une étude de la pièce et des jugements critiques par Henri Baudin / Paris : Bordas, 1995   
 Lettres / Madame de Sévigné (textes choisis et présentés) par Henri Baudin... / Paris : Bordas , DL 1968 
 La Guerre de Troie n'aura pas lieu : extraits / Jean Giraudoux ; avec une notice... son analyse... des notes... par Henri Baudin... / Paris : Bordas, DL 1979 
 La Porte étroite / André Gide ; extraits sélectionnés avec une notice sur la vie, l'œuvre et la personnalité de l'auteur : une présentation du récit et son analyse méthodique accompagnée de questions et de notes ; une étude sur ce récit, des jugements et des thèmes de réflexion par Jean Mallion... et Henri Baudin... / Paris : Bordas, 1972 
 Lettres choisies /  de Sevigné ; avec une notice sur la vie, les lettres et la personnalité de  de Sevigné, une analyse méthodique des lettres choisies, des notes, des questions, une étude de l'œuvre, des thèmes de réflexion et des sujets de devoirs par Henri Baudin, Paris, Bordas, 1985

Articles (sélection) 
 Un avatar de l'imaginaire, S.-F. et Fantastique 1/2, [deuxième série] 580-581, août- (périodique sous la responsabilité de Charles Dobzynski & Pierre Gamarra, les Éditeurs français réunis, troisième trimestre 1977 (), , 240 p., broché, 14 × ), .
 Histoires belges : Science-Fiction et comique chez Paul Van Herck et Jacques Sternberg 2, 1984 (périodique sous la responsabilité de : Henri Baudin ; France › Grenoble : Université des sciences sociales de Grenoble II/Centre d'études et de recherches sur comique et communication, 1984, , , 84 p., broché, 15 × ), .
 National Styles of Humor, ed. Avner Ziv, New York, Greenwood Press, 1984. Le chapitre 3 Humor in France a été écrit par Françoise Bariaud, Henri Baudin, Nelly Feuerhahn et Judith Stora-Sandor (), le chapitre 4 Humor in Great Britain par Jerry Palmer () et le chapitre 5 Humor in Israel par Avner Ziv (113-131).
 Le et ses cahiers annuels 2, 1984 (périodique sous la responsabilité de : Henri Baudin ; France › Grenoble : Université des sciences sociales de Grenoble II/Centre d'études et de recherches sur comique et communication, 1984, , , 84 p., broché, 15 × ), .
 Henri Baudin pastichant Rabelais, inédit trouvé par H. Baudin, encarté au chapitre Rabelais de son vieux  ( siècle) 2, 1984 (périodique sous la responsabilité de : Henri Baudin ; France › Grenoble : Université des sciences sociales de Grenoble II/Centre d'études et de recherches sur comique et communication, 1984, , , 84 p., broché, 15 × ), 
 Entre science et suspense, le sourire (volume de : Isaac Asimov ; France › Paris : Presses de la Cité/Univers sans limites,  (), , , 324 p., broché, 16 × ), .
 Entre science et suspense, le sourire (volume de : Isaac Asimov ; France › Paris : France loisirs,  (), , 492 p., relié avec jaquette, 14 × ), .

Éditeur commercial 
 La guerre de Troie n'aura pas lieu : extraits / Jean Giraudoux ; avec une notice sur l'auteur par Henri Baudin, Paris : Bordas , cop. 1965, impr. 1984

Directeur de publication 
 Noël Arnaud et Henri Baudin, Boris Vian, Centre culturel international de Cerisy-la-Salle, [Colloque, -] Paris, Union générale d'éditions, 1977

Fonction non précisée 
 La guerre de Troie n'aura pas lieu : extraits / Jean Giraudoux ; avec une notice sur l'auteur (vie, production, personnalité), une étude générale de son œuvre et de son théàtre, une présentation de la pièce et son analyse méthodique avec questions et notes, une étude de la pièce et des jugements critiques par Henri Baudin / Paris : Bordas , 1970

Notes et références

Liens externes 

Naissance en décembre 1925
Naissance à Belfort
Critique littéraire français
Enseignant à l'université Stendhal-Grenoble 3
Décès en mars 2013
Décès à La Tronche
Décès à 87 ans